Paarnaqutigissoq bezeichnet:
 Paarnaqutigissoq (Insel, Qaqortoq, mittig), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Paarnaqutigissoq (Insel, Qaqortoq, östlich), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Paarnaqutigissoq (Insel, Qaqortoq, westlich), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland